A-1 liga za 1998./99. je bilo osmo izdanje najvišeg ranga hrvatskog košarkaškog prvenstva za žene. 
Sudjelovalo je osam klubova, a prvakom je bila ekipa Montmontaže iz Zagreba.

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje

Poveznice 
 A-2 liga 1998./99.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.

1998-99
ž-1-A-1